Ehrenreich kan henvise til flere artikler:

Fornavnet 
 Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke

Efternavnet 
 Barbara Ehrenreich
 Michael Ehrenreich